Verenigde Staten:
Southgate (Florida)
Southgate (Kentucky)
Southgate (Michigan)

London:
Southgate (Londen)
Southgate (metrostation)

Engeland overig:
Southgate (Crawley)